Пе́дро Франси́ско Ду́ке (); род. 14 марта 1963, Мадрид, Испания) — первый испанский астронавт и государственный деятель. В прошлом — министр науки, инноваций и высшего образования (2018—2021).

Биография 
Родился 14 марта 1963 в Мадриде, Испания. Окончил в 1986 году высшую техническую школу авиаинженеров (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos — ETSIA) при Мадридском политехническом университете (Universidad Politécnica de Madrid) по специальности «астронавигация». С конца 1986 работал в европейском центре управления космическими объектами (European Space Operations Centre — ESOC) в Дармштадте в Германии, в группе баллистических расчётов. С 1986 по 1992 год занимался разработкой моделей, алгоритмов и программного обеспечения для определения орбит КА, а также входил в группу управления полетом европейских искусственных спутников ERS-1 и EURECA.

Был назначен начальником Испанского центра управления и обслуживания пользователей (Spanish User Support and Operations Centre), который организован Институтом да Рива и Мадридским политехническим университетом (Instituto da Riva/Universidad Politécnica de Madrid — IDR/UPM).
После отставки из отряда астронавтов возглавил компанию Deimos Imaging SL, занимающуюся разработкой спутников.

Полёты в космос 
В 1991 году по результатам национального набора ESA-2 был выбран одним из 5 кандидатов от Испании для участия в наборе астронавтов в отряд Европейского космического агентства. 25 мая 1992 года зачислен в отряд ЕКА как астронавт-исследователь (laboratory specialist).

В июне — июле 1992 года прошёл ознакомительную подготовку в Центре европейских астронавтов (European Astronauts Centre — EAC) в Кёльне. В ноябре — декабре 1992 года прошёл месячную подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. С января по апрель 1993 года — на общекосмической подготовке в EAC. Получил квалификацию «космонавт-исследователь» для полётов на борту кораблей «Союз ТМ» и орбитальной станции «Мир». В январе 1995 года прошёл дополнительную подготовку в ЦПК по системам станции «Мир». С августа 1996 года на подготовке в Хьюстоне (вместе с астронавтами 16-го набора НАСА) для получения квалификации специалист полёта.

С 29 октября по 7 ноября 1998 года на шаттле Discovery STS-95 в качестве специалиста полёта.
Продолжительность полёта составила 8 суток 21 час 43 минуты 57 секунд.

С 18 по 28 октября 2003 года на корабле «Союз ТМА-3» и Международной космической станции (посадка на корабле «Союз ТМА-2»). Стартовал в качестве бортинженера-2 вместе с Александром Калери (командир корабля) и Майклом Фоулом (бортинженер-1).

Покинул отряд астронавтов ЕКА летом 2007 года. Общий налёт — 18 дней 18 часов 46 минут.

В 2011 году восстановил статус активного астронавта, возглавлял Отдел управления полётами Европейского космического агентства, в июне 2017 года принял участие в миссии НАСА по операциям в экстремальной окружающей среде (NEEMO-22). Снова ушёл из отряда астронавтов ЕКА в 2018 году, так как был выдвинут на пост министра науки, инноваций и университетов.

Политическая деятельность 
После ухода из космонавтики, занялся также и политикой.

7 июня 2018 занял пост министра науки, инноваций и высшего образования в первом кабинете Санчеса.

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

Награды 
 Большой крест Военно-воздушных заслуг (, февраль 1999 года)
 Орден Дружбы (24 ноября 1994 года, Россия) — за активное участие в подготовке и успешном осуществлении длительного международного космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», проявленные при этом мужество и героизм
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года, Россия) — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики

Хобби 
Педро Дуке любит заниматься дайвингом, плаванием и ездой на велосипеде. Радиолюбитель с позывным KC5RGG.

См. также 
Первые полёты космонавтов различных стран мира

Примечания

Литература

Ссылки 
 Педро Дуке на сайте «Космическая энциклопедия ASTROnote» 
 Россия сделала испанскому космонавту скидку. РИА Новости
 «Известия науки». «Священный Корабль» и «Союз» без шаттла. Место китайца в космосе займут русский, американец и испанец. 
 Currículum Vitae de Pedro Duque 

Космонавты Испании
Выпускники Мадридского политехнического университета
Депутаты конгресса Испании от провинции Аликанте
Министры науки Испании
Политики XXI века
Акванавты